Штанько́ — украинская фамилия. Известные носители:

 Штанько, Артём Анатольевич (род. 1980) — украинский футболист.
 Штанько, Борис Анатольевич (1944—2006) — советский и российский хоккеист-защитник и хоккейный тренер.
 Штанько, Валентина Григорьевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Штанько, Василий Яковлевич (более известен как Василь Вражливый; 1903—1937) — украинский советский писатель, переводчик.
 Штанько, Лариса Григорьевна (род. 1939) — советская и российская солистка оперы. Заслуженная артистка РСФСР.
 Штанько, Степан Федотович (1922—1981) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Штанько, Филипп Феофанович (1905—1993) — Герой Советского Союза.